Крамаров Абрам Давидович — советский металлург, лауреат Сталинской премии.

Биография 
Родился в XIX веке. В 1940-х годах занимался работой над различными оборонными проектами. Работал в Ленинградском политехническом институте, НИИ № 13. С 1950 по 1960 год работал в Сибирском металлургическом институте заведующим кафедрой электрометаллургии. Доктор технических наук. Подготовил несколько кандидатов наук.

Научные труды
 Крамаров, Абрам Давидович. Производство стали в электропечах : [Учебник для вузов по специальности «Металлургия чёрных металлов»] / А. Д. Крамаров ; Сев.-зап. заоч. политехн. ин-т. — Москва : Металлургия, 1969. — 350 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: С. 342—350 (195 назв.). — 6500 экз.. — (в пер.)
 Крамаров, Абрам Давидович. Электрометаллургия ферросплавов [Текст] / Инж. А. Д. Крамаров. — Ленинград ; Москва : Онти. Глав. ред. лит-ры по чёрной металлургии, 1936
 Крамаров, Абрам Давидович. Электрометаллургия стали и ферросплавов : (общий курс) : учебник для студентов металлургических специальностей вузов / А. Д. Крамаров, А. Н. Соколов. — Москва : Металлургия, 1976. — 375, [1] с. : ил., табл. ; 22 см

Примечания

Источники 
 Наш легендарный ректор

Преподаватели Сибирского индустриального университета
Доктора технических наук
Металлурги СССР
Лауреаты Сталинской премии
Физикохимики СССР
Металловеды СССР
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета